Vittorio Antonio «Vito» Scaletta es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Mafia de la compañía 2K Czech. Es el protagonista de la segunda entrega de la saga, Mafia II, y reaparece como personaje secundario en Mafia III.

Vito Scaletta es un inmigrante italiano en Empire Bay (la versión ficticia de Nueva York dentro de la saga) que, a su retorno de luchar en la Segunda Guerra Mundial, se ve involucrado dentro del mundo del hampa. Junto a su mejor amigo, Joe Barbaro, Vito comenzará a escalar posiciones, solo para darse cuenta de que, en ese mundo, cuanto más alto se sube, más riesgos conlleva.

Historia

En Mafia II 

Vito Scaletta llegó a Empire Bay siendo niño. Sus padres habían emigrado desde Sicilia y se instalaron en el barrio de Little Italy. Su padre trabajaba en el puerto, pero cayó en el alcoholismo y cierto día falleció. Vito y su hermana Francesca fueron criados por su madre, que no les pudo proveer de muchos recursos.

Desde niño, Vito y su mejor amigo, Joe Barbaro, cometían pequeños delitos juntos, hasta que un día, durante un butrón a una joyería, Vito es detenido por la policía. A Vito se le dieron dos opciones: ir a la cárcel, o marchar a combatir a la Segunda Guerra Mundial; corría el año 1943, y los Estados Unidos precisaban de jóvenes italianos para la inminente Operación Husky. Vito combatió por dos años, hasta que fue herido en el frente y regresó a casa, donde su viejo amigo Joe Barbaro le consiguió unos papeles para evitar que el Ejército lo reincorporara.

De regreso a casa, Vito descubre que su madre y su hermana viven en muy malas condiciones y están asediadas por una deuda que su fallecido padre había contraído. Necesitado de dinero, Vito recurre a Joe, el cual lo pone en contacto con la Mafia de Empire Bay, debido a que este se había involucrado en ella durante la ausencia de Vito. Gracias a Joe, Vito conoce a Derek Pappalardo (antiguo jefe de su padre) y a Henry Tomasino, un miembro de la Familia Clemente, para la que realizará varios trabajos.

Cierto día, la policía lo arresta acusándole de la venta de cupones de gasolina robados, un crimen federal. Vito es defendido por uno de los abogados de Clemente, pero igualmente es condenado a diez años de prisión. En la cárcel conoce a Leo Galante, un importante mafioso, consigliere de Frank Vinci, el líder de la Familia Vinci. Gracias a Leo, Vito disfruta de una privilegiada posición en la cárcel y sale de prisión en 1951.

Tras salir de prisión, Vito vuelve a ponerse en contacto con Joe, que ahora está asociado con la Familia Falcone. Una vez demuestra su valía, tanto Vito como Joe son introducidos dentro de la Familia como miembros de pleno derecho. En virtud a esto, el nivel de vida de Vito aumenta considerablemente, que adquiere un lujoso apartamento.

Vito descubre que Clemente lo traicionó y contrató a su abogado para asegurarse de que Vito no delataba los asuntos de la Familia. Falcone, que ahora está enemistado con Clemente, les ordena a Vito y a Joe que acaben con él, lo que finalmente hacen después de atacarle durante una reunión.

Henry, que ahora está sin empleo tras la muerte de Clemente, les pide a Vito y a Joe que respondan por él ante Falcone. Este decide que debe probar su valía eliminando a Leo Galante. Vito decide devolverle el favor y le salva la vida, llevándose a Leo a la estación para que se marche fuera de la ciudad. Vito, Joe y Henry comienzan a hacer equipo y este último les propone un plan: comprarles droga a las Tríadas chinas y venderlas ellos como forma de conseguir dinero rápido. Sin embargo, el trato sale mal y Henry es brutalmente asesinado por las Tríadas, las cuales afirman que Henry era un soplón del FBI.

Necesitado de dinero de nuevo, Vito acude a ver de nuevo a Pappalardo, descubriendo que la muerte de su padre fue instigada por él. Tras acabar con Pappalardo, Vito es informado de que Joe está prisionero de Frank Vinci, teniendo que liberarlo de sus garras.

Cierto día, Leo sorprende a Vito. Le cuenta que sabe toda la verdad acerca de su trato con las Tríadas y confirma que Henry era un chivato de los federales. Afirma que la guerra entre Vinci y las Tríadas ha estallado por su culpa, y que la única manera que posee de salvar la vida es acabando con el mismo Carlo Falcone. Vito acude al observatorio, donde se topa de nuevo con Joe, que parece ser leal a Falcone; cuando parecía que Joe le iba a disparar, ambos se lanzan contra Falcone, a quien Vito finalmente elimina. Tras salir del observatorio, Leo se reúne con Vito, pero no así con Joe, de quien afirma que no formaba parte del trato.

En Mafia III 

Tras los sucesos de Mafia II, 15 años después, Vito es enviado a la ciudad de New Bordeaux (la ficticia Nueva Orleans de la saga) gracias a las gestiones de Leo Galante. Su objetivo es supervisar para la Comisión de Empire Bay a Sal Marcano, líder de la Mafia italoestadounidense de New Bordeaux. Vito y Sal colaboraron juntos, si bien este último odiaba a Vito pues sabía que le espiaba para la Comisión.

Tras el golpe de Lincoln Clay y su presunto asesinato, Sal buscó la manera de deshacerse de Vito, aunque sabía que este era intocable, pues contaba con la protección de la Comisión. Sal tramó la idea de estrangular poco a poco los beneficios de Vito, de manera que así no pudiera pagarle a Sal su parte de los negocios, de esa manera, la Comisión entendería que Vito era prescindible. Sin embargo, Marcano no contó con que Lincoln Clay había sobrevivido y se había aliado con Vito para combatir a su enemigo común: Sal Marcano.

Junto a Clay, una haitiana llamada Cassandra, y un irlandés llamado Thomas Burke, comenzaron a hacerse con los territorios de Marcano en New Bordeaux, con el objetivo de eliminar su influencia para después acabar con él.

A lo largo del juego, se comienza a saber más sobre lo acontecido con Vito tras los sucesos de Mafia II. Vito le confiesa a Lincoln que Joe sobrevivió tras la muerte de Falcone y pudo huir a Chicago, donde aún le quedaban aliados. Sin embargo, según relata Vito en una de sus misiones secundarias, estos «amigos» terminaron traicionando a Joe y lo mataron de una manera tan cruel, que su cadáver quedó irreconocible. Sabiendo que esos hombres fueron enviados a New Bordeaux, Vito le pide ayuda para deshacerse de ellos.

El destino de Vito depende de las decisiones del jugador mientras controla a Lincoln Clay. En el caso de que Lincoln no le otorgue poder a Vito en la ciudad, este decide dejar de colaborar con él, a lo que Lincoln responderá eliminándolo. Por otro lado, si su relación fructifera, y Lincoln decide no asumir el poder tras acabar con Sal Marcano, Vito termina haciéndose con el control de New Bordeaux y convirtiendo a la ciudad en la que se denomina en el juego como «Las Vegas del sur».

Referencias 

Personajes masculinos en videojuegos
Soldados ficticios
Sicarios ficticios
Italoestadounidenses ficticios